L'espionnage désigne la collecte clandestine d'informations secrètes, activité relevant du domaine du renseignement.

Espionnage 
 Espionnage extérieur politique soviétique et russe
 Espionnage de l'Élysée par la NSA
 Espionnage nucléaire
 Espionnage industriel (espionnage économique)
 Espionnage militaire

Cinéma  et télévision 
 Film d'espionnage ;
 Série télévisée d'espionnage ;
 Espionnage (Prince Family Paper), treizième épisode de la saison 5 de The Office diffusé en 2009.

Littérature 

 Roman d'espionnage
 Espionnage dans la bande dessinée
 Espionnage, collection publiée par Fleuve noir de 1950 à 1987.
 Espionnage, collection publiée par les Presses de la Cité de 1959 à 196x.
 Espionnage, revue publiée par les éditions OPTA (14 numéros de 1970 à 1971).